Carles Ferrer i Clavé (Barcelona, 1885 - 1927), músic, director de corals i poeta en català
 Carles Ferrer i Salat (Barcelona, 1931 - 1998), economista, esportista i dirigent esportiu